Ралука Олару і Анна Татішвілі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Андреа Главачкова і Луціє Градецька.
Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Главачкова і Градецька з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Generali Ladies Linz, парний розряд
2015
Generali Ladies Linz, парний розряд